Глориана — многозначный термин

  Имена
 Глориана — королева фей
 Глориана — одно из прозвищ английской королевы Елизаветы I (1553—1603).
  Названия кораблей
 Глориана — специально построенный корабль для парада в честь королевы Великобритании Елизаветы II.
 Глориана — грузовое судно, Великобритания.
  Произведения литературы и искусства
 Глориана — опера английского композитора Бенджамина Бриттена, 1953 год.
 Глориана — рассказ английского писателя Редьярда Киплинга, 1910 год.
 Глориана — роман английской писательницы Розалин Майлз, 1997 год.
 Глориана — роман английского писателя Майкла Муркока, 1978 год.